Todd Woodbridge e Mark Woodforde erano i detentori del titolo e hanno battuto in finale 4–6, 6–1, 6–3, 6–2 Byron Black e Grant Connell.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (terzo turno)
 Byron Black /  Grant Connell (finale)
 Guy Forget /  Jakob Hlasek (quarti di finale)
 Patrick Galbraith /  Andrej Ol'chovskij (terzo turno)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (primo turno)
 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (terzo turno)
 Ellis Ferreira /  Jan Siemerink (semifinali)

 Libor Pimek /  Byron Talbot (primo turno) 
 Jonas Björkman /  Nicklas Kulti (quarti di finale) 
 Mark Philippoussis /  Patrick Rafter (semifinali) 
 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (secondo turno) 
 Marc-Kevin Goellner /  Evgenij Kafel'nikov (terzo turno) 
 Jared Palmer /  Jonathan Stark (secondo turno) 
 Jiří Novák /  David Rikl (secondo turno) 
 Hendrik Jan Davids /  Cyril Suk (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1996
ATP Tour 1996